Torsten Söderbergs stiftelse
 Ragnar Söderbergs stiftelse

Externa länkar
Torsten Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse

Stiftelser i Sverige
Organisationer bildade 1960